Der Maulwurf steht für:
 Der Maulwurf (Film), französischer Agentenfilm von Yves Boisset (1981)
 Tresko – Der Maulwurf , deutscher Kriminalfilm von Hartmut Griesmayr (1996)
 Tatort: Der Maulwurf, deutscher Kriminalfilm von Johannes Grieser (2014)
 Der Maulwurf: Undercover in Nordkorea, dänischer Dokumentarfilm (2020)

Siehe auch:
 Der kleine Maulwurf
 Maulwurf